Князь Сулейман-Паша Тарковский () — шамхал Тарковский (1830—1836), владетель Буйнакский, валий Дагестанский, впоследствии русский генерал-майор.

Биография 
Родился в 1794 году в Тарках от первой жены Мехти II шамхала Тарковского- Фариджа-Ханум Дербентской, дочери Фатали-хана.
В 1830 году, не задолго до смерти отца Мехти-Хана II; .."утверждён наследником шамхала и пожалован чином полковника всероссийских войск". В том же году, был избран шамхалом, после смерти отца. Инвеститурной грамотой императора Николая I утверждён шамхалом Тарковским, владетелем Буйнакским и валием Дагестанским. Здесь возник вопрос о том, следует ли вместе с тем подтвердить ему титул хана Дербентского и вали Дагестанского. В донесении главнокомандующего в Грузии к министру иностранных дел графу Нессельроде от 30 марта 1833 года за № 229 по поводу этого сказано:
«Входя в нынешнее положение Дагестана и усматривая из Высочайшей грамоты, пожалованной в 1806 году покойному шамхалу на ханство дербентское, что он именовался, между прочим, и владетелем дагестанским, я полагал бы весьма возможным не давать теперешнему шамхалу, генерал-майору Сулейман-хану, звания хана дербентского, но даровать ему титул шамхала Тарковского, владельца бойнацкого и валия дагестанского, по следующим, как я полагаю, весьма уважительным причинам». В ознаменовании владетельского достоинства ему дозволено было носить бриллиантовое перо на шапке и вместе с тем, подобно предшественникам своим, он пожалован в чин тайного советника. Проводил, как и его отец политику сближения с Россией. После его смерти шамхальством управлял его сводный брат Абу-Муслим-Хан.
Умер в 1836 году и похоронен в родовом селении Тарки.

Семья 
По рекомендации генерала Ермолова А. П. был женат на Папу-бике, дочери генерал-майора, князя, пристава Кумыкского округа Мусы Хасаева. Детей у них не было. В архивных источниках фигурирует сын Сулейман-Паши — Заал-бек, рождённый от неравно-родного брака, впоследствии капитан, наиб с 1867 года Таркинского участка Темир-Хан-Шуринского округа.

Герб

Примечания 

Тарковские шамхалы
Генерал-майоры (Российская империя)